Joseph Pauwels ook Jos Pauwels genoemd (Kalmthout, 3 februari 1946) is een gewezen Belgische veldrijder. Hij was actief van 1972 tot 1980 en won vier veldritwedstrijden.

Jos heeft in Nederland een 5e overwinning behaald: de bekende Katerkoers op 1 januari heeft hij bij de profs en amateurs gewonnen.

Joseph Pauwels is de vader van de wielrenners Kevin en Tim Pauwels.

Zeges 
 1972: Cyclocross in Wetteren.
 1976: Cyclocrossen in Kortenberg en Weelde.
 1978: Cyclocross in Kalmthout.

Belgisch veldrijder